Minangkabau pot referir-se a:
 Minangkabau (poble)
 Minangkabau (llengua)
 Les Terres Altes de Minangkabau de Sumatra
 La Guerra dels Padri també s'anomena la guerra de Minangkabau, i es va lliurar des 1803-1837 a l'oest de Sumatra entre dues faccions musulmanes rivals
 Aeroport Internacional de Minangkabau
 Pagaruyung, regne malai que va existir entre 1347 i 1825